Идоли се може односити на:

 Идоли (верски и религијски концепт).
 Београдски новоталасни музички састав Идоли (ВИС Идоли)